Население Литвы — все лица, постоянно проживающие на территории Литвы, независимо от наличия у них гражданства Литовской Республики. По данным всеобщей переписи населения 2011 года, в Литве проживало 3 053 800 человек. По данным на 1 января 2023 года в стране проживало 2 860 002 человека.

В то время, как в других странах балтии — Латвии и Эстонии — существует институт негражданства (см. Неграждане (Латвия), Неграждане (Эстония)), появившийся в 1991—1992 годах и означающий поражённых в гражданских правах жителей СССР, переселившихся в эти республики после 1940 года, в Литве все её жители после распада СССР стали гражданами.

С 1992 года происходит депопуляция страны, вызванная отрицательным естественным приростом и массовой эмиграцией (в 2013 г. показатель естественного прироста населения составил −3,9 %, а сальдо миграции — −5,7 %; это второй показатель в ЕС). По разным данным, Литву, с момента обретения независимости и вступления в ЕС (2004 год), покинуло около миллиона жителей, большинство из них уехало на заработки в страны Западной Европы.
Исследование Европейской комиссии (2014) показало, что численность населения в Литве через 50 лет снизится на 24 %.
Также, происходит процесс старения населения (порядка 20 % пожилых жителей, то есть в возрасте 60 лет и старше, на начало 2008 года).

Литва — самая интровертная страна в Европе (а Албания — нация экстравертов, см. инфографику)

Численность населения 

Количество молодёжи в Литве — 13 % (среднее по ЕС — 11 %; такая ситуация сложилась после того, как рождаемость в ЕС снижалась с 1970 года, а в Литве была особенно активной в 80-е годы прошлого столетия).

Население по данным Евростат

Национальный состав 
Национальный состав населения Литвы по переписям 1923—2011 годов:

комментарий:

Национальный состав населения Литвы, Клайпедского края (под мандатом Лиги наций в 1919—1923 гг.) и Виленского края (под контролем Польши в 1920—1939 гг.) в 1920-е годы:

Русские в Литве

Поляки в Литве

Белорусы в Литве

Украинцы в Литве

Евреи в Литве 
Евреи стали селиться в Литве с XIV века.
В 1573 году в Вильно была построена Большая синагога, объединившая все еврейские общины Литвы.

XVIII век прошёл под влиянием Виленского гаона, когда Вильно стал центром духовной и интеллектуальной жизни евреев Европы.

К началу XX века евреи составляли 40 % населения Вильнюса. 1920—1930-е годы стали периодом расцвета еврейской культуры в Вильнюсе (входившем в 1920—1939 годы в состав Польши), тогда по праву носившего название «Северный Иерусалим» или «литовский Иерусалим» — в это время открывается Еврейский Академический институт (1925), выходят 6 ежедневных газет на иврите и идише (1938).

Однако трагедия Холокоста унесла жизни 95 % довоенного еврейского населения Литвы: 200 тысяч человек, по другим сведениям 215—220 тысяч. К 1944 году в Вильнюсе оставалось всего 600 евреев.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов, после отмены ограничений на эмиграцию, бо́льшая часть еврейского населения покинула страну, эмигрировав, в основном, в Израиль, США и ФРГ.
По переписи населения 2001 года евреев в Литве насчитывается 4007 человек, из них в Вильнюсе — 2769, в Каунасе — 427. 

См также: История евреев в России, Холокост в Литве, Эмиграция евреев из СССР.

Караимы в Литве 

Караимы компактно проживают в некоторых местностях Литвы со времён Средневековья в населенных пунктаx со смешанным населением (христианами, евреями, татарами). Тем не менее утверждения караимских авторов о том, что караимы единственные из нехристиан в великом княжестве пользовались всеми выгодами Магдебургского права можно встретить и у русских историков.

В современной Литве проживает менее 250 караимов в трёх организованных общинах: Вильнюс (ок. 150 чел.), Тракай (менее 50 чел.), Паневежис (менее 30 человек). Имеются действующие караимские Кенасса в Вильнюсе и Тракай (кенасса в Паневежисе была снесена в советское время). Современная караимская община Литвы ведёт активную культурную и общественную работу.

Национальный состав регионов Литвы

2011 
Национальный состав уездов, районов (районных самоуправлений) и городских самоуправлений, а также городов Литвы по данным переписи населения 2011:

2001 
Национальный состав уездов, а также районов и городов республиканского значения Литвы по данным переписи населения 2001:

История 
Поселения древних людей появились на территории современной Литвы ещё 12 тыс. лет тому назад. Примерно за 2000—3000 лет до нашей эры здесь расселились и протоиндоевропейские племена, которые, ассимилировав автохтонное палеоевропейское население, были в свою очередь ассимилированы ливами, а те в свою очередь — балтами.

Хотя на протяжении своей истории численность населения литовского государства постоянно менялась, достигнув наибольшей величины во время унии с Польшей — (см. Речь Посполитая), литовцы составляли меньшинство в этом государстве. Родственные литовцам пруссы уже были ассимилированы немцами, а собственно литовское дворянство постепенно сливалось с польским (см. полонизация). Среди населения как в Великом Княжестве Литовском, так и в Речи Посполитой преобладало русское славянское население, так как вышеназванные государства в течение нескольких веков занимали территории исторической Руси. Всё же основное ядро литовского народа — территория современной Литвы — сохранилось в неизменной форме с раннего Средневековья, а затем перешло под юрисдикцию Российской империи. Тогда на территории Литвы заметно было преобладание польских (в Вильнюсе), русских (белорусских) (Виленская область) и еврейских (в крупных городах) меньшинств.

Точно оценить изменение численности населения Литвы и литовцев невозможно, так как площадь литовского государства за всю историю страны никогда не совпадала с этническим ареалом литовцев. Во время первой известной переписи податных хозяйств в Великом княжестве Литовском 1528 года в состав государства входили часть территории Руси или вся территория современной Белоруссии, часть Украины, Польши и Латвии, хотя литовцы жили также и на землях Пруссии.

Во время первой всеобщей переписи жителей Российской империи в 1897 году на территории современного государства тогда были Виленская, Ковенская, Гродненская, Сувалкская и Курляндская губернии, но ни одна из них не входит в границы современной Литвы целиком. Во время первой переписи населения независимой Литовской республики в 1923 году не были посчитаны жители Виленского края и жители Клайпедского края (в последнем перепись прошла в 1925 году, население края составляло 141 645 человек). Только перепись 1959 года захватила всю территорию современного государства.

Данные последних всеобщих переписей населения:
 1959 — 2,711 млн
 1970 — 3,1 млн
 1979 — 3,398 млн
 1989 — 3,69 млн
 2001 — 3,48 млн

XX век 
Первая мировая война, массовая эмиграция 1922—1940 гг. (порядка 1 млн человек, в основном в Америку) привела к значительному снижению численности населения. В 1939 году в Литве (вместе с Виленским краем) проживало только на 52 тысячи человек больше, чем в 1913, хотя средний ежегодный прирост населения достигал 27 тысяч человек.

Вторая мировая война, перемещения населения во время оккупации Германией в 1940—1945 годах, репрессии 1940—1950 годов также имели большое значение для изменения численности жителей Литвы.
В 1940—1945 гг., в результате войны, Литва потеряла 850 тыс. человек то есть почти треть жителей. По итогам всеобщей переписи 1959 года только ЛитССР и БССР не достигли предвоенной численности населения. Более того — в 1959 году в Литве жило меньше людей, чем в 1913. Численности населения на начало 1940 года Литва достигла только в середине 1964 года.

За промежуток 1950—1970 годов численность жителей Земли выросла на 44 %, а численность жителей Литвы только на 22,1 %. За промежуток 1900—1970 гг. численность жителей Земли удвоилась, а численность жителей Литвы выросла только на 13,7 %. Ростом численности населения Литва отстает не только от общемирового уровня, но и от уровня большинства стран Западной Европы, хотя коэффициент рождаемости в XX веке в Литве был намного выше, чем в большинстве стран Западной Европы.

По состоянию на 12 января 1989 года, численность населения Литовской ССР составляла 3690 тыс. человек.

После распада СССР из всех стран Восточной Европы из-за эмиграции сильнее всего пострадала Литва. При этом, в зависимости от целого ряда индивидуальных факторов, отток населения Литвы происходит как на запад (Англия, Ирландия, Германия), так и на восток (Россия, Белоруссия). Это привело к множеству неблагоприятных факторов в обществе, включая т. н. «проблему разделённых семей».
В 2012 учебном году численность учеников в школах Литвы снизилась на 20 тыс. (это привело к увольнению около тысячи учителей, в основном пенсионного возраста, и закрытию 9 школ).

В 2018 году население страны сократилось на 5,3 % (4-е место по этому показателю в ЕС).

Перепись 2001 года 

По данным переписи населения 2001 года — первой постсоветской — в Литве проживало 3 483 972 постоянных жителей. Со времени переписи 1989 года население республики сократилось на 190,8 тысячи человек (-5 %). Естественный прирост населения составил 30,7 тысяч человек (родилось 546,1 тыс., умерло 512,4 тыс.), но сальдо миграции было отрицательным (иммигрировало 72,2 тыс., эмигрировало 296,7 тыс. жителей).

В настоящее время вклад миграционного оттока в сокращение населения Литвы составляет порядка 60 %, естественной убыли — 40 %. Миграционная убыль резко усилилась после вступления страны в ЕС. Перепись населения Литвы 2011 года подтвердила эти тенденции.

Перепись 2011 года 

По данным всеобщей переписи населения по состоянию на 1 марта 2011 года в Литовской Республике проживало 3 053 800 жителей, то есть со времени предпоследней переписи 2001 года население сократилось на 430,2 тысячи человек (-12 %). Естественный прирост — отрицательный (-101,9 тысяч человек). Сальдо миграции — отрицательное (иммигрировало 64,2 тысячи человек, эмигрировало 328,3 тысячи человек).

Наиболее сильно сократилось население Утенского (на 19 %), Таурагского (на 18 %) и Шяуляйского (на 17 %) уездов. Особенно сократилось население Висагинаса (на 25 %), Акмянского и Пагегяйского самоуправлений (оба на 22 %).
Увеличилось число жителей Клайпедского (на 7 %), Вильнюсского (на 6 %) и Каунасского (на 3 %) районов.

За десять лет плотность населения уменьшилась с 53,4 человек на км² до 46,8 км².

Женщины составляют 54 % населения Литвы (на 1000 мужчин приходится 1169 женщин).

Перепись 2021 года 

Перепись проводилась в феврале 2021 года в Интернете, ввиду пандемии Ковид-19. По окончательным данным переписи 2021 года общее население Литвы уменьшилось на 233 тысячи человек и составило 2 810 761 человек, это на 7,6 % меньше, чем в 2011 (3 043 429).

Литовская эмиграция 
Волна массовой эмиграции времён первой республики, в период 1922—1940 гг. — порядка 1 млн человек, в основном в Америку, где в некоторых городах (напр., Чикаго) сформировались крупные литовские общины, имеющие свои организации и выпускающие газеты. В Санта-Моника (Калифорния) проживала самая большая литовская община США.

Также, миграция (бегство, вместе с отступающими частями вермахта, от наступающих советских войск) в конце Второй мировой войны.

В постсоветское время, особенно после вступления в ЕС (2004), с открытием границ в общий рынок, эмиграция приобрела массовый характер.

С 1990 по 2010 год из Литвы уехало около 615 тыс. жителей, согласно данным, предоставленным Департаментом статистики Литвы (по неофициальным данным, из Литвы уехало около миллиона человек) — следовательно, за последние годы из страны уехала пятая часть населения.

В 2007—2011 годах за год в среднем эмигрировало по 44 тыс. жителей Литвы, а иммигрировало — по 9000, то есть ежегодно в среднем эмигрировало на 35 тыс. больше человек, чем въезжало.

В 2011 году из Литвы эмигрировало 53,9 тыс. жителей; половина из отъзжающих — молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет (при этом молодёжь 20—24 лет составляет 21,8 % уезжающих из Литвы).
Чаще всего жители Литвы выезжали в Великобританию (50 %), 10,4 % — в Ирландию, 7,1 % — в Норвегию, 7 % — в Германию, 3,6 % — в Испанию, 3,3 % — в США, 2,4 % — в Швецию, 2 % — в Россию.

Самые большие литовские диаспоры живут в Великобритании, Ирландии, Испании и Германии.

С 2004 по 2006 годы поток эмигрантов (более всего — русских или русскоязычных) в Россию снизился с 1200 до 890, однако с 2007 года в этом показателе снова наметился рост (900 человек). В 2008 году в Россию уехало 1100 жителей Литвы, что на 18 % больше, чем в прошедшем.

Профессор кафедры истории Литвы Вильнюсского университета Людас Труска высказался в том смысле, что нынешняя эмиграция более похожа на эвакуацию: 

В начале 2012 года президент Литовской Республики Даля Грибаускайте приняла участие в работе движения «Останься в Литве!». Она встретилась в президентском дворце с организаторами движения, направленного на убеждение молодёжи не искать лучшей жизни в странах Запада, а создавать себе условия в Литве. Даля Грибаускайте подчеркнула, что подобная акция необходима для минимизации эмиграции из Литвы. Глава государства вручила главным организаторам акции символические наклейки с надписью «Останься в Литве», которые раздавались жителям Литвы.

Сокращение населения в Литве в 2000—2013 годах было самым интенсивным в Евросоюзе (ежегодно страна лишалась ок. 30 тыс. жителей).В течение 2015—2017 гг. из Литвы уехало почти 100 тыс. жителей. Также в это время в Литве в два раза сократилось число новорожденных. При этом Вильнюс в Литве — единственный растущий крупный город, в других городах число жителей сокращается.

Однако следует различать временную (трудовую) миграцию и отъезд на постоянное место жительство (хотя многие уехавшие «на заработки» имеют весьма слабые намерения вернуться на родину). Так опрос компании Baltijos tyrimai в конце 2013 г. показал, что всего из Литвы хотели бы уехать 20 % населения; о таком желании упомянули 56 % молодых людей в возрасте 15—19 лет.Опрос, проведённый Центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus осенью 2014 г. среди эмигрантов, показал, что на вопрос, хотят ли они вернуться домой, 30 % респондентов сказали «нет».

Массовый отъезд трудоспособного населения вызвал проблему нехватки рабочих рук (так, транспортный и строительный сектор сталкивается с нехваткой работников).

В апреле 2016 года глава правительства Литвы А. Буткявичюс провёл совещание с целью обсуждения вопроса массовой эмиграции жителей страны и о способах её предотвращения (ранее премьер заявил, что всплеск миграции из Литвы был спровоцирован главным образом возобновлением всеобщего призыва на воинскую службу). Литовские министерства — Хозяйства, Образования и науки, Социальной защиты и труда, Внутренних дел — в течение месяца намерены разработать общий план борьбы с эмиграцией.В августе 2017 года стартовала инициатива проект Юргиса Диджюлиса (поддержана президентом Д. Грибаускайте) «Выбери Литву».
Выигравшие выборы 2016 г. «крестьяне» главным своим лозунгом избрали — остановить массовое бегство населения.

В 2017 году Литву покинуло больше 50 тыс. граждан.

В 2018 году Литву покинуло около 20 тыс. граждан.В октябре 2018 года правительством принята программа, рассчитана на 2019—2021 годы, направленная на повышение рождаемости, продолжительности жизни, снижения уровня миграции и повышение реэмиграции.

Иммиграция в Литву 
В период с 2001 по 2010 год в Литву приехало из других стран 64,2 тыс. человек.

По данным департамента миграции, статус беженца в Литве в 2014 году получили 24 человека, ещё 153 — временный статус.

В 2015 году, согласно плану Брюсселя по распределению беженцев из стран Ближнего Востока и Африки (сейчас скопившихся в Италии и Греции) среди стран ЕС, Литве выделена квота — предложено принять до 710 беженцев. Это вызвало неоднозначную реакцию и протесты в обществе (политолог, глава кафедры политологии в Университете Витаутаса Великого, Анджей Пукшто считает, что часть консервативного общества не совсем психологически подготовлена к появлению большого количества мигрантов); глава правительства Альгирдас Буткявичюс утверждал, что Литва готова принять лишь от 30 до 40 беженцев, но никак не столько, сколько предлагает Еврокомиссия. 
В 2016 году и 2018 г. Еврокомиссия усилила давление на Литву и ещё шесть стран ЕС в связи с неправильным выполнением правил, касающихся предоставления убежища.

2021: Миграционный кризис в Литве

См. также 
 Литовцы
 Русские в странах Балтии
 Перепись населения Литвы (1942)

Ссылки 
 «Население Литвы — менее трёх миллионов» // «Литовский курьер», 4.10.2012
 Основные показатели на сайте Департамента статистики ЛР
 Национальные меньшинства на сайте Министерства культуры ЛР
 
 Как литовские мигранты в Вильно оказались. И почему их потомки не рады новым переселенцам // НГ, 19.08.2021

Литература 
 Земсков В. Н. Принудительные миграции из Прибалтики в 1940—1950-х годах // Отечественные архивы, № 1, 1993

Примечания